Беатрикс Унгарска (, Beatrice of Hungary) може да се отнася за кралиците на Унгария:

 Беатрис д'Есте (1215–1245), третата съпруга на крал Андраш II от Унгария от 1234-1235
 Беатрикс (1290–1354), дъщеря на унгарския крал Карл Мартел Анжуйски, съпруга на дофин Жан II (Виен)
 Беатрикс Люксембургска (1305–1319), втората съпруга на унгарския крал Карл Роберт Анжуйски от 1318-1319
 Беатрис Арагонска (1457–1508), съпруга на Матяш Корвин от Унгария и на Уласло II от Бохемия и Унгария от 1476–1490 и 1491–1502